Саранчёв — русская фамилия. Известные носители:
 Саранчёв, Владимир Семёнович (1841—не ранее 1916) — Генерального штаба генерал-лейтенант Русской армии.
 Саранчёв, Николай Георгиевич (1906—1944) — капитан ВВС СССР, лётчик-испытатель, герой Советского Союза.

См. также